Волжский Преподобных Германа и Сергия Валаамских монастырь — мужской монастырь Волгоградской епархии Русской Православной Церкви, расположенный в городе Волжском.

История 
Указом митрополита Волгоградского и Камышинского Германа 13 декабря 2007 года был учреждён «Мужской монастырь святых преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев». Строительство монастыря велось средствами Иоанно-Богословского прихода города Волжский.

В 2008 году администрацией города была передана земля в безвозмездное срочное пользование. Приходом оформлена документация на строительство. Построены братский корпус, храм. Ведутся отделочные работы, подводятся коммуникации, благоустраивается территория. 20 января 2009 года на храм при монастыре был установлен купол.

5 октября 2011 года состоялось заседание Священного Синода, на котором по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в монастыре была утверждена должность настоятеля (игумена). Настоятелем назначен игумен Лазарь (Куликов).

Деятельность 
Основные направления работы монастыря по взаимодействию с обществом и государством:
 Проводится разнообразная работа с молодыми ребятами и девушками, проходящими реабилитацию в связи с употреблением наркотиков: беседы, праздники, исповедь и Причастие.
 Братия принимает участие в многочисленных мероприятиях по введению в школах преподавания предмета «Основы православной культуры» и духовно-нравственных дисциплин.
 Окормляется тюремный приход Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (г. Волжский, ИК № 12), братия принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню колонии и Дню отряда: за 2011 г. Проведено 24 беседы и отслужено 12 Божественных Литургий и 12 молебнов.
 В 2011 году в связи с принесением святых мощей преподобных старцев Оптинских телекомпания «Ахтуба» выпустила видеосюжет по местному телевидению.

Богослужения 
Богослужение совершается по воскресным и праздничным дням

 ЛЕТО
 Суббота
 18-00 Всенощное бдение, Исповедь
 Воскресенье
 6-00 Молебен
 6-30 Часы
 7-00 Божественная Литургия

 ЗИМА
 Суббота
 15-00 Всенощное бдение, Исповедь

 Воскресенье
 8-00 Молебен
 8-30 Часы
 9-00 Божественная Литургия

Таинство Крещения совершается после пяти огласительных бесед по субботам.
Таинство Соборования совершается в дни Великого, Апостольского, Успенского, Рождественского постов по потребности.

Принимаются поминовения о живых и об усопших на 40 дней, полгода, год, вечность.

Настоятели 
Митрополит Волгоградский и Камышинский ГЕРМАН, 2008.

Игумен Лазарь (Куликов), 2011.

Адрес: 404130, РОССИЯ Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина 2 «В», а/я 75 «Преподобных Германа и Сергия Валаамских чудотворцев мужской монастырь».

Телефон: Настоятель: +7-905-392-10-70 в г. Волжском: 8(8443)56-87-15. E-mail: m-lazarus@mail.ru

Сайт

Источники 
 О монастыре на сайте Volgaprav.ru
 Интервью с настоятелем монастыря игуменом Лазарем (Куликовым)

Монастыри Волгоградской области
Монастыри по алфавиту
Калачёвская епархия